Jaroslav Černý – calciatore ceco
 Jaroslav Černý – egittologo ceco
 Jaroslav Černý – pittore ceco